Флаг Ки́мовского района — официальный символ муниципального образования Кимовский район Тульской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 июня 2004 года, как флаг муниципального образования «город Кимовск и Кимовский район», и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1506. После муниципальной реформы в России, город Кимовск и Кимовский район стали самостоятельными муниципальными образованиями. Флаг остался за Кимовским районом и использовался городом Кимовск до 2007 года, когда он принял свой флаг.

Описание 
«Флаг города Кимовска и Кимовского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на равные по площади четыре части: красную (вверху), белые (по сторонам) и чёрную (внизу); поверх границ частей воспроизведены со смещением к вертикально оси полотнища три зелёных, с жёлтыми цветками, стебля конопли».

Обоснование символики 
Флаг разработан на базе герба муниципального образования «город Кимовск и Кимовский район», который основывается на историческом гербе уездного города Епифань Тульской губернии, Высочайше утверждённого а, описание которого гласит:

Сегодня Епифань входит в состав муниципального образования Кимовский район, поэтому изображение на флаге фигур из исторического герба вполне оправдано и уместно. Три зелёные растения, наложены на четыре разноцветных сектора: красный вверху символизирует лучи восходящего солнца, белые по сторонам — чистоту и духовность, чёрный внизу — чёрную гору (террикон). Чёрная гора показывает холмистый рельеф местности и то, что становление Кимовска и района связано с угледобычей. Собранные вместе фигуры символизируют единство города Кимовска и Кимовского района.

Название района — Кимовский появилось 31 декабря 1930 года и связанно с Коммунистическим интернационалом молодёжи (КИМ), что отражено на флаге красным цветом.

Красный цвет символ мужества, красоты и жизни.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Чёрный цвет в геральдике символизирует мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Жёлтый цвет (золото) — символ благосостояния, прочности, величия, интеллекта, великодушия.

Зелёный цвет — символ весны, радости, надежды, природы и плодородия, а также символ здоровья.

Примечания 

Конопля в геральдике